Durand peut faire référence à :

Anthroponyme 

 Durand, un prénom masculin.
 , un patronyme français très répandu en France.

Toponyme 

France

 Durand, village de Queyssac-le-Vignes (Corrèze).
 Europe
 La Fenêtre de Durand, un col pédestre situé sur la frontière entre l'Italie et la Suisse ;
 Le mont Durand, un sommet des Alpes valaisannes, en Suisse ;
 Le centre hospitalier Barthélemy-Durand, à Sainte-Geneviève-des-Bois et Étampes, dans le département de l'Essonne (France) ;
 États-Unis
 Durand, le siège du comté de Pepin, dans l'État du Wisconsin ;
 Durand, un village du comté de Winnebago en Illinois ;
 Durand, une ville du comté de Shiawassee, dans le Michigan ;
 Gare Union de Durand
 , des townships ;
 Durand Township du comté de Winnebago dans l'Illinois ;
  du comté de Beltrami dans le Minnesota.

Asie
 Ligne Durand, frontière entre l'Afghanistan et le Raj britannique, établie en 1893.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis